Eternos puede referirse a:

 Eternos, serie de historietas creadas por Jack Kirby para Marvel Comics, y retomada por el guionista Neil Gaiman;
 Eternos, figuras antropomórficas que representan potencias naturales en las historietas de DC Comics/Vertigo de The Sandman, escritas por Neil Gaiman.
 Eternos, álbum de la banda Horcas.